Sidney Weintraub ist der Name folgender Personen:

* Sidney Weintraub (Ökonom, 1914) (1914–1983), US-amerikanischer Ökonom, Hochschullehrer und Herausgeber 
 Sidney Weintraub (Ökonom, 1922) (1922–2014), US-amerikanischer Ökonom, Hochschullehrer und Schriftsteller